Achim může být:

 Achim (okres Verden) — město v Dolním Sasku
 Achim (Börßum) — část obce Börßum v Dolním Sasku
 Achim (okres) — bývalý okres v Prusku
 Achim (biblická postava) – jeden z předků Josefa, manžela Ježíšovy matky Marie

jedna z osob s jménem Achim:

 Achim von Arnim (1781 – 1831) — německý básník